Lima peut désigner :

Toponyme

Lima (Buenos Aires)

Lima, un village du comté d'Adams dans l'Illinois ;
 « Lima », ancien nom du village de Howe, situé dans le comté de Lagrange, dans l'État de l'Indiana ;
 Lima, petit village du comté de Beaverhead, dans l'État du Montana ;
 deux localités dans l'État de New York, toutes deux dans le comté de Livingston :
Lima, ville peuplée de   en 2000 ;
Lima, ville peuplée de   en 2000, dont le territoire est enclavé dans celui de la ville homonyme ;
 Lima, un borough de Pennsylvanie ;
 Lima, ville siège du comté d'Allen, dans l'État de l'Ohio ;
 Lima, ville située en Oklahoma ;
 quatre localités de l'État du Wisconsin :
 Lima, petite ville du comté de Grant ;
 Lima, petite ville du comté de Pepin ;
 Lima, petite ville du comté de Rock ;
 Lima, ville du comté de Sheboygan ;

le district de Lima, département de San Pedro ;

Lima, capitale du pays, qui a donné son nom à trois subdivisions :
la région de Lima,
la province de Lima,
le district de Lima ;

Lima est la région vinicole au sein de la région du Vinho Verde qui comprend les villes de Arcos-de-Valdevez, Ponte de Barca, Viana do Castelo et Ponte de Lima ;
 C'est un fleuve du Nord du Portugal : Lima (fleuve).

Rio Lima, une localité dans le district de Mé-Zóchi.

Lima, une localité suédoise.

Personnes 

 Lima (déesse), déesse romaine des seuils.
 Adesvaldo José de Lima dit Lima (1962-), footballeur brésilien.
 Adriana Lima (1981-), mannequin brésilien.
 Antonio Lima (?-), poète et diplomate cap-verdien.
 Antônio Lima dos Santos dit Lima (1942-), footballeur brésilien.
 Aristides Raimundo Lima (1955-), homme politique cap-verdien.
 Cândido Lima (1939–), compositeur portugais.
 Emily Lima (1980–),  joueuse et entraîneur de football luso-brésilienne.
 Fernanda Lima (1976-), actrice, mannequin et présentatrice de télévision brésilienne.
 Francisco Raposo Pereira Lima (1845-1905), compositeur et musicien brésilien.
 Francisco de Lima e Silva (1785-1853), militaire et homme politique brésilien. 
 Le Général Lima (?-?), général portugais au cours de la Guerre d'Espagne.
 Gusttavo Lima (1989–), chanteur de pop brésilien.
 Ivan Lima (1948-), acteur brésilien.
 José Lima (1992-), joueur international de rugby à XV portugais.
 José Lima (1966-), footballeur portugais.
 Karine Lima (1977–), animatrice de télévision française.
 Lia Ana Lima (2001-), nageuse angolaise.
 Manuel Lima (1978-), designer de l'information, auteur, conférencier et chercheur portugais.
 Nick Lima (1994-), joueur international américain de soccer.
 Rodrigo José Lima dos Santos dit Lima (1983–), footballeur brésilien.
 Rodolfo Lima (1980–), footballeur cap-verdien.
 Salvatore Lima (1928–1992), politicien italien de Palerme, assassiné par la mafia.
 Walter Lima Jr. (1938-), réalisateur et scénariste brésilien

Marques 
 Lima est un constructeur de locomotives américain de 1870 à 1950. On lui doit un certain nombre de 141 R importées en France à la Libération.
 Lima est une marque italienne de modélisme ferroviaire rachetée par Hornby en 2004.
 Lima est une marque de produits alimentaires biologiques et diététiques (dont un certain nombre de produits asiatiques).
 Lima est une société française qui produit un dispositif électro-informatique sous forme d'un petit boitier, permettant d'installer derrière une "box" internet, un serveur nuagique personnel.

Biologie 
 Lima est un genre de mollusques bivalves de la famille des Limidae.
 Le haricot de Lima est une plante herbacée annuelle de la famille des Fabacées (Légumineuses), cultivée dans les pays chauds pour ses graines consommées comme légume à l'instar du haricot commun.

Alphabet radio 
Lima est le mot redondant associé à la lettre L dans l'alphabet radio normalisé par l'OACI.

Autres 
 Lima : station du métro de Milan.
 Un film documentaire américain : Combat Diary: The Marines of Lima Company.
 Le pilote Lima driver est un pilote libre pour les processeurs graphiques Mali d'ARM.
 Lima est le drapeau actuel international de la quarantaine.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis